Баньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний схід від Парижа, 90 км на південний схід від Ам'єна, 28 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки

Посилання 
 Баньє на сайті французького Національного інституту географії
 Баньє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Баньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Ена